Итальянский марафон мемориал Энцо Феррари () — международные соревнования по марафону в провинции Модена, Италия. Проводятся ежегодно с 1988 года по трассе, проложенной между городами Маранелло и Карпи. В забеге принимают участие как мужчины, так и женщины.

История 
Марафонские забеги устраивались в Карпи в 1962, 1969, 1970 и 1985 годах, однако организаторами в этих случаях выступали другие легкоатлетические объединения, не имеющие отношения к современной истории мероприятия. Современный Итальянский марафон берёт своё начало в 1988 году и с этого времени проводится регулярно.

Традиционная трасса марафона, проложенная из Маранелло в Карпи, разработана в 1999 году. Тогда же началось сотрудничество с производителем автомобилей Ferrari, и забег стал известен как Мемориал Энцо Феррари — так его назвали в честь основателя компании. С 2001 года параллельно с основным забегом проводится также гонка на роликовых коньках.

Несколько раз в рамках Итальянского марафона разыгрывался чемпионат Италии по марафону. Соревнования в 2008 году проводились в ознаменование юбилея достижения Дорандо Пьетри в марафонской гонке на Олимпийских играх 1908 года в Лондоне.

Венгерская бегунья Анико Калович — единственная, кому удалось выиграть Итальянский марафон дважды.

Победители

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1988 года
Марафоны Италии
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Италии
Спортивные соревнования в Эмилии-Романье